Austin 7 – prodotta dal 1909 al 1911
 Austin 7 – prodotta dal 1922 al 1939
 Austin Big 7 – prodotta dal 1937 al 1939
 È inoltre il nome con cui, tra la fine degli anni cinquanta e gli anni sessanta, venivano commercializzate alcune versioni della Mini